Die Fußball-Landesliga Niederrhein 1950/51 war die vierte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Gebiet des Fußball-Verbandes Niederrhein unter der Bezeichnung Landesliga. Die Landesliga Niederrhein war unterhalb der 2. Liga West angesiedelt und in zwei Gruppen gegliedert. Der Cronenberger SC wurde wie schon in der Vorsaison Meister und vertrat den Niederrhein bei der deutschen Amateurmeisterschaft. Der VfB Bottrop stieg in die 2. Liga West auf. Insgesamt stiegen sechs Vereine aus den beiden Landesliga-Gruppen ab.

Abschlusstabellen 

Gruppe 1

Gruppe 2

Literatur

Weblinks 

 Landesliga Niederrhein 1950/51 bei f-archiv.de
 DSFS: Ligenstruktur und Meister des Fußball-Verbandes Niederrhein seit 1945

1950
Fußballsaison 1950/51